Секст Юлий Цезар IV (; * 78 пр.н.е.; † 46 пр.н.е.) e политик и военен на късната Римска република и много добър приятел на Гай Юлий Цезар.

Биография 
Вероятно е син на Секст Юлий Цезар (фламин 57 пр.н.е.) или син или внук на Секст Юлий Цезар (консул 91 пр.н.е.).

През 57 пр.н.е. Гай Юлий Цезар го прави фламин (flamen Quirinalis). През 49 пр.н.е. той прудружава като военен трибун своя роднина в Испания и приема капитулацията на помпианския легат Марк Теренций Варон.

През 48 пр.н.е. той е квестор. През юли 47 пр.н.е. пътува от Александрия до Тарс и след това става управител на Сирия, където подготвя запланувания поход против партите. Той е мразен от легионите си и части от войската с водач Квинт Цецилий Бас се разбунтуват и през пролетта на 46 пр.н.е. го убиват.

Неговата смърт е голяма загуба за Цезар, той не губи само роднина и добър приятел, а и вероятния му наследник.

Бележки 

Римска република
Юлии